Bokanovic ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Bokanovic (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Josipa Bokanović (* 1991), kroatische Fußballspielerin